Sopotschnaja (russisch Сопочная) ist der Name dieser Fließgewässer im Nordsibirischen Tiefland, Region Krasnojarsk, Russland (Asien):

 Sopotschnaja (Jenissei), Zufluss des Jenissei
 Sopotschnaja (Popigai), Zufluss des Popigai